Ко́уэлл, Ка́уэлл () — английская фамилия. Известные носители:

 Коуэлл, Брендан (род. 1976) — австралийский актёр.
 Коуэлл, Генри (1897—1965) — американский композитор.
 Коуэлл, Крессида (род. 1966) — британская писательница.
 Коуэлл, Роберта (1918—2011) — первая трансгендерная женщина в Великобритании, которой была выполнена хирургическая коррекция пола.
 Коуэлл, Саймон (род. 1959) — английский телеведущий, судья и продюсер.
 Коуэлл, Филип Герберт (1870—1949) — британский астроном.
 Коуэлл, Эдвард Байлс (1826—1903) — английский санскритолог.

См. также 
 Ковелл